Borup ist

 eine Kleinstadt in Minnesota, Borup

ein vielfach verwendeter Name von Siedlungen in Dänemark:
 Borup (Astrup Sogn) – eine Siedlung in Astrup Sogn
 Borup (Køge Kommune)
 Borup (Brande Sogn) – eine Siedlung in Brande Sogn
 Borup (Ferring Sogn) – eine Siedlung in Ferring Sogn
 Borup (Gundersted Sogn) – eine Siedlung in Gundersted Sogn
 Borup (Gørløse Sogn) – eine Siedlung in Gørløse Sogn
 Borup (Helgenæs Sogn) – eine Siedlung in Helgenæs Sogn
 Borup (Kattrup Sogn) – eine Siedlung in Kattrup Sogn
 Borup (Kollerup Sogn) – eine Siedlung in Kollerup Sogn
 Borup (Lillerød Sogn) – eine Siedlung in Lillerød Sogn
 Borup (Randers Kommune)
 Borup (Ræhr Sogn) – eine Siedlung in  Ræhr Sogn
 Borup (Rønnebæk Sogn) – eine Siedlung in Rønnebæk Sogn
 Borup (Svostrup Sogn) – eine Siedlung in  Svostrup Sogn
 Borup (Sønder Jernløse Sogn) – eine Siedlung in  Sønder Jernløse Sogn
 Borup (Tårs Sogn) – eine Siedlung in  Tårs Sogn
 Borup (Tårup Sogn) – eine Siedlung in  Tårup Sogn
 Borup (Vrå Sogn) – eine Siedlung in  Vrå Sogn

sowie der Name von Kirchspielgemeinden in Dänemark:

sowie ein Nachname, den folgende Personen tragen:
 Thomas Borup (1726–1770), dänischer Xylograph